Список синглов № 1 в США в 1980 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1980 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 По 6 недель на первом месте пробыли синглы «Call Me» группы Blondie и «Lady» певца Кенни Роджерса. Ещё шесть песен пробыли на вершине чарта по 4 недели.
 19 января первое место занял сингл «Rock With You» певца Майкла Джексона, первый его сольный чарттоппер из 9 в декаду 1980-х (и из 13 за всю карьеру).
 27 декабря первое место занял сингл «(Just Like) Starting Over», который записал Джон Леннон (Beatles), ранее погибший от пули и посмертно попавший на позицию № 1 в Billboard Hot 100 на 5 недель.

Список

См. также 
 1980 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1980 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1980 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 1980. YouTube
 Current Hot 100 Chart
 
 

Чарты Billboard 1980 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1980 года